Obhájcem titulu byl španělský pár Virginia Ruanová Pascualová a Paola Suárezová, jehož členky se rozhodly nestartovat společně a nastoupily s jinými spoluhráčkami.

Vítězem se stala pátá nasazená rusko-australská dvojice Světlana Kuzněcovová a Alicia Moliková po finálové výhře 6–3, 6–4 nad Američankami a turnajovými patnáctkami Lindsay Davenportovou a Corinou Morariuovou.

Nasazení párů 
  Naděžda Petrovová /  Meghann Shaughnessyová (odstoupily)
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (2. kolo)
  Conchita Martínezová /  Virginia Ruanová Pascualová (1. kolo)
  Janette Husárová /  Jelena Lichovcevová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová /  Alicia Moliková (vítězky)
  Anastasija Myskinová /  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Jelena Dementěvová /  Ai Sugijamová (3. kolo)
  Barbara Schettová /  Patty Schnyderová (1. kolo)
  Li Na /  Sun Tchien-tchien (3. kolo) </li>
  Gisela Dulková /  María Ventová-Kabchiová (2. kolo)</li>
  Jen C’ /  Čeng Ťie (1. kolo) </li>
  Francesca Schiavoneová /  Roberta Vinciová (1. kolo) </li>
  Šinobu Asagoeová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)</li>
  Lindsay Davenportová /  Corina Morariuová (finále) </li>
  Eleni Daniilidouová /  Nicole Prattová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J Husárová  J Lichovceva
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= C Dellacqua  N Sewell
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  D Safina
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= N Llagostera Vives  G Voskobojeva
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E Callens  L McShea
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= G Dulko  M Vento-Kabchi
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= L Davenport  C Morariu
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Dominikovic  E Dominikovic
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Wartusch  J Wöhr
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Bondarenko  E Gagliardi
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= E Birnerová  A Vanc
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I Benešová  K Peschke
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= J Kostanić  C Schaul
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= C Black  L Huber
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J Husárová  J Lichovceva
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  D Safina
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=11
| RD2-team04= G Dulko  M Vento-Kabchi
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=4
| RD2-seed05=15
| RD2-team05= L Davenport  C Morariu
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Bondarenko  E Gagliardi
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= E Birnerová  A Vanc
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= C Black  L Huber
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=3
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=  R Fudžiwara
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Reference 

 Pavouk ženské čtyřhry

Australian Open 2005